Hyde puede referirse a:

 Hyde (músico)
 Hyde (novela)
 Hyde (Pensilvania), Estados Unidos

Inglaterra 
 Hyde (Bedfordshire)
 Hyde (Dorset)
 Hyde (Cotswold), Gloucestershire
 Hyde (Stroud), Gloucestershire
 Hyde (Gran Mánchester)
 Hyde (New Forest), Hampshire
 Hyde (Winchester), Hampshire
 Hyde (Herefordshire)

Véase también 
 Hide